Grant Mulvey, joueur professionnel.
 Sinéad Mulvey, chanteuse irlandaise.
 Kevin Mulvey, lanceur droitier des Ligues majeures de baseball.
 Callan Mulvey, acteur australien.

Homonymie
Homonymie de patronyme